Alessandro Casillo, cantante italiano
Benedetto Casillo, attore italiano
Francesco Casillo, politico e militare italiano
Giuseppe Casillo,  paroliere, poeta e scrittore italiano
Luisa Casillo, pallavolista italiana
Pasquale Casillo, imprenditore e dirigente sportivo italiano
Tommaso Casillo, politico italiano
Vincenzo Casillo, criminale italiano